

Miejscowości w i ich części Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 1 podstawowa
 Olszynki – część wsi Chmielnik-Kolonia  w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bełżyce 
 Olszynki – część wsi Ciężków  w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice 
 Olszynki – część wsi Kobiele Małe w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kobiele Wielkie
 Olszynki – część wsi Gruszczyce  w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Olszynki – część wsi Czarnochowice  w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 Olszynki – część wsi Uścieniec-Kolonia  w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Wilga
 Olszynki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Młodzieszyn
 Olszynki – część wsi Panoszów  w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Ciasna
 Olszynki – część wsi Maciejowice  w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Gnojno 
 Olszynki – część wsi Pieczonogi  w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Oleśnica

Inne 
 Olszynki – część miasta Wronki

Zobacz też 
 Olszynka